Sanilhac est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Homonymie stricte 

 Sanilhac (Ardèche), commune française du département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Sanilhac (Dordogne), commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, depuis le .

Homonymie partielle 

 Notre-Dame-de-Sanilhac, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, qui devient au  une commune déléguée de la commune nouvelle de Sanilhac ;
 Sanilhac-Sagriès, commune française du département du Gard, en région Occitanie.

Monument 

 Le château de Sanilhac, château situé dans la commune de Sanilhac-Sagriès, dans le département du Gard, en région Occitanie (cf. supra).